Сетебос — один из внешних нерегулярных спутников Урана, имеющий обратное орбитальное вращение.

Сетебос был открыт 18 июля 1999 года Кавеларсом, Глэдманом, Холманом, Пети и Скуллом на CCD-изображениях, полученных на 3.5-м телескопе Канада-Франция-Гавайи на горе Мауна-Кеа вместе с Просперо и Стефано и получил временные обозначения S/1999 U 1 и Уран XIX.

После наблюдений на 5-м Паломарском телескопе в августе 1999 года, а также в мае-июне 2000 года на телескопе Кит Пик и на 2.5-м телескопе Ла Пальма были получены элементы орбиты спутника.

Сетебос назван в честь главного дьявола и покровителя колдуньи Сикораксы в пьесе Уильяма Шекспира «Буря».

Элементы орбиты имеют схожие черты с элементами орбиты Сикораксы и Просперо. Можно сделать предположение об их общем происхождении. Однако это предположение не подтверждает цвет спутника. Он нейтрально-серый визуально (показатель цвета B−V=0,77m, R-V=0,35m), он схож с Просперо, но отличается от Сикораксы (которая имеет чуть красноватый оттенок).

Примечания

Ссылки 
 Сетебос на сайте ГАИШ
 Эфемериды (MPC) 
 Элементы орбиты 

  by NASA’s Solar System Exploration
 David Jewiit pages
 Scott Sheppard pages

Спутники Урана
Нерегулярные спутники
Объекты, названные в честь литературных героев